Chandra Crawford (ur. 19 listopada 1983 w Canmore) – kanadyjska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu, mistrzyni olimpijska, zawodniczka klubu Canmore Nordic.

Kariera 
Jej pierwszymi igrzyskami były igrzyska olimpijskie w Turynie. Crawford zdobyła tam złoty medal w sprincie techniką dowolną oraz zajęła 60. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Sukcesu z Turynu nie powtórzyła już podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver. W Kanadzie zajęła 26. miejsce w sprincie stylem klasycznym oraz 15. miejsce w sztafecie 4x5 km.

W 2005 r. wystąpiła na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie zajęła 45. miejsce w sprincie techniką klasyczną, a biegu na 30 km stylem klasycznym nie ukończyła. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Sapporo także nie osiągnęła sukcesów. Indywidualnie zajęła 32. miejsce w sprincie techniką klasyczną oraz 59. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Dodatkowo zajęła 15. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną oraz 16. miejsce w sztafecie 4x5 km. Bez sukcesów startowała także na mistrzostwach w Oslo w 2011 roku.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2007/2008, kiedy to zajęła 23. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była siódma.

Chandra ogłosiła, że przygotowuje się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi. Ostatecznie wystartowała tam w sprincie, zajmując 43. miejsce.

Życie prywatne 
Chandra Crawford urodziła się w Canmore, gdzie obecnie mieszka. Jest panną, studiuje. Zanim zaczęła uprawiać biegi narciarskie próbowała swych sił w bieganiu, pływaniu, kolarstwie górskim i biathlonie. Jej hobby to: taniec, pływanie w jeziorach górskich i jazda na nartach po górach. Zna trzy języki: angielski, francuski i włoski. Jej młodsza siostra Rosanna Crawford jest biathlonistką.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 30.
 sezon 2006/2007: 87.
 sezon 2007/2008: 23.
 sezon 2009/2010: 81.
 sezon 2010/2011: 58.
 sezon 2011/2012: 29.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1983